D2D peut faire référence à :
 Direct2Drive, un service de distribution en ligne de jeux vidéo pour PC en téléchargement direct ;
 , une sauvegarde de données entre plusieurs disques durs ;
 Device-to-device, un type de communication utilisé conjointement avec la technologie LTE.